Тільда Свінтон — британська кіноактриса, володарка нагород Берлінського і Венеціанського кінофестивалів, лауреат премії BAFTA і «Оскар».

 Клан Свінтон — один з кланів рівнинної частини Шотландії — Лоулендсу.